Duluth ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:
 Duluth (Georgia), Gwinnett County
 Duluth (Kansas), Pottawatomie County
 Duluth (Kentucky), Madison County
 Duluth (Minnesota), St. Louis County
 Duluth (Nebraska), Grant County
 Duluth (Nevada), Nye County – nicht mehr existent
 Duluth Heights (Minnesota)
 Duluth Junction (Minnesota)
 Duluth Township (Minnesota)